Ары́сь или Ары́с

 Арысь-поле — существо из славянской мифологии.

Топоним в Казахстане 
 Арыс — город (до 1956 — посёлок) в Туркестанской области Казахстана. Входит в состав Шымкентской агломерации.
 Арыс (Арысь) — река на юге Казахстана, правый приток Сырдарьи.
 Арыс — горько-солёное озеро.
 Арысь — село в Отырарском районе Туркестанской области Казахстана.
 Арысь — село в Отырарском районе Туркестанской области Казахстана.

Другое